Dschida (russisch ) ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Russland:
 einer Siedlung städtischen Typs in der Republik Burjatien, siehe Dschida (Burjatien)
 eines Dorfes in der Region Transbaikalien, siehe Dschida (Transbaikalien)
 eines Rajons, siehe Rajon Dschida
 eines Flusses, siehe Dschida (Fluss)
 eines Gebirges entlang der Grenze zur Mongolei, siehe Dschidagebirge

Siehe auch:
 Dschidda